Chilonis ist ein antiker, griechischer, weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Altgriechisch 

Der Name ist altgriechischen Ursprungs und die weibliche Form des Namens Chilon.

Varianten 

 Deutsch: Cheilonis

Bekannte Namensträgerinnen 

 Chilonis, die Tochter von Chilon von Sparta.
 Chilonis, die Tochter von Leotychidas.
 Chilonis, die Tochter von Leonidas II.

Weiblicher Vorname
Griechischer Personenname
Frauengeschichte (Antike)